Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1948 v ženskem slalomu. Zlato medaljo je osvojila Gretchen Fraser, srebrno Antoinette Meyer, bronasto pa Erika Mahringer.

Rezultati

 * - 5 sekund kazenskega pribitka

Slalom ženske